De Gibraltar Darts Trophy 2015 is de tweede van negen European Tour evenementen van de PDC Pro Tour 2015. Het toernooi werd gehouden van 20 tot 22 maart in het Victoria Stadium.

James Wade was de titelverdediger nadat hij tijdens de editie van 2014 Steve Beaton met 6–4 versloeg.

Michael van Gerwen wist dit evenement te winnen door in de finale Terry Jenkins met 6–3 te verslaan.

Prijzengeld 
Het totale prijzengeld is ten opzichte van de voorgaande edities met £15,000 verhoogd en bedroeg  £115,000.

Gekwalificeerde spelers
De 48 gekwalificeerde spelers bestaan uit de top 16 van de PDC ProTour Order of Merit op 16 januari 2015. De overige 32 plaatsen gingen naar de spelers van drie kwalificatie evenementen - 20 naar de UK Qualifier (gehouden in Wigan op 18 januari), acht naar de European Qualifier (gehouden in Bielefeld op 24 januari) en vier naar de Home Nations Qualifier (gehouden een dag eerder voor dit evenement).

Schema

Dartswedstrijd in Gibraltar
Darts in 2015
PDC Pro Tour